Энрике Альмада (, род. 29 декабря 1963) — уругвайский шахматист, мастер ФИДЕ (1991).

Воспитанник М. Денаворяна.

Чемпион Уругвая 1988 и 1989 гг. Серебряный призер чемпионата Уругвая 1986 г.

В составе сборной Уругвая участник трех шахматных олимпиад (1986, 1988 и 1990 гг.), командного первенства мира среди студентов 1985 г. В 1990 г. получил малую серебряную медаль за 2-й результат на 3-й доске.

Победитель опен-турнира в Монтевидео (1987 г.).

В 1989 г. представлял Уругвай в зональном турнире.

С начала 1990-х гг. постоянно живет в Швейцарии. Регулярно выступает в командных чемпионатах страны. В составе национальной сборной участвовал в матче со сборной Италии (1994 г.). Крупнейшее достижение швейцарского периода — победа в опен-турнире в Люцерне (1999 г.), где он поделил 1—5 места и опередил по коэффициенту гроссмейстеров Я. Роджерса, С. Джурича, международных мастеров Б. Цюгера и Е. Седину. В 2001 г. в командном турнире выполнил норму балла международного мастера.

Окончил Республиканский университет в Монтевидео по специальности электротехника. В 2007 г. получил диплом инженера-механика в Университете прикладных наук Люцерна.

Основные спортивные результаты

Примечания

Ссылки 
 Партии Э. Альмады в базе Chessgames
 Личная карточка Э. Альмады на сайте 365Chess

Шахматисты Уругвая
Шахматисты Швейцарии
Шахматисты XX века
Шахматисты XXI века
Участники шахматных олимпиад